Simla ist:

 die frühere lateinische Umschrift des Namens der indischen Stadt Shimla
 eine Stadt in den USA, siehe Simla (Colorado)